Rouran (chineză: 柔然; pinyin: Róurán), Ruanruan/Ruru (chineză: 蠕蠕/茹茹; pinyin: Ruǎnruǎn/Rúrú), Tan Tan (chineză: 檀檀; pinyin: Tántán; adică "Tătar") sau Juan-Juan a fost numele unei confederații de triburi de nomazi, la frontiera de nord a Chinei de la sfârșitul secolului al IV-lea până la sfârșitul secolului al VI-lea. S-a emis ipoteza că rourani sunt aceeași cu avarii eurasiatici care mai târziu au apărut în Europa.

Istoria Mongoliei